Финдлей — устаревшее название североамериканского города Финдли (штат Огайо).
 Финдлей, Александр Джордж (; 1812—1875) — английский географ.

См. также 
 Финдли

Примечания